Aberdeen North steht für:

 Aberdeen North (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Aberdeen North (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus